Marek Jasiński (1949-2010) – polski kompozytor
 Marek Jasiński (ur. 1949) – polski aktor teatralny i filmowy
 Marek Jasiński (ur. 1954) – nadbrygadier straży pożarnej